Leonore av Oranien-Nassau (Leonore Marie Irene Enrica), född 3 juni 2006 i Haag, Nederländerna, är dotter till Constantijn av Nederländerna och Laurentien av Nederländerna och har två äldre syskon, Eloise av Oranien-Nassau och Claus-Casimir av Oranien-Nassau.

Hon är barnbarn till tidigare drottning Beatrix av Nederländerna och är nummer sju i den nederländska tronföljden.

Anfäder

Källor

Externa länkar
Nederländska kungahusets webbplats

Levande personer
Kvinnor
Födda 2006
Huset Nassau-Oranien
Nederländernas kungligheter